HMS „Pomone” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, :

 Pierwszy "Pomone" był 44 działową francuską fregatą, która została przechwycona 23 kwietnia 1794 i rozebrana w 1802.
 Drugi "Pomone" był 38 działową fregata zbudowaną w 1805 i rozbitą w 1811.
 Trzeci "Pomone" był 38 działową francuską fregatą "Astrée", która została przechwycona 6 grudnia 1810. Pomogła zdobyć USS "President" i został sprzedany w 1815.
 Czwarty "Pomone" miał być 51 działową fregatą śrubową typu Bristol. Został zamówiony w 1860, ale jego budowę anulowano w 1863.
 Piąty HMS "Pomone" był krążownikiem typu Pelorus. Jego stępkę położono w 1896. Złomowany w 1922.

 Zobacz też
 HMS Pomona

Pomone